Hita (Spanje), gemeente in Spanje
 Hita (Oita), stad in Japan
 Hita (Elamitische koning)